Samuel Colt (6 de dezembro de 1973) é um ator estadunidense de filmes e revistas pornográficas voltadas exclusivamente para o público gay. Atualmente o ator é exclusivo da Falcon Studios.

Colt nasceu e e foi criado em Salem, Oregon, mas depois acabou por mudar-se para San Francisco. Chegou a participar de diversos concursos de bodybuilding, tendo ganhado alguns, como Mr. Powerhouse e Mr. San Francisco Leather. Por anos Colt trabalhou nos bastidores da indústria adulta como  webmaster da Hot House Entertainment. Em 2009, fez sua estréia na atuação de filmes, aparecendo em Green Door da Mustang Studios, uma divisão da  Falcon Studios. Desde então assinou um contrato de exclusividade com o estúdio.

Após vencer o titulo de "Man of the Year", dado pela revistaUnzipped, ele ganhou o Grabby Award de 2010 como for "Best Newcomer" e em 2011 como  "Performer of the Year " e "Hottest Cum Scene" no filme Crotch Rocket.

Videografia 
Green Door (Falcon Studios / Mustang) (2009)
Sounding #3 (FetishForce.com) (2009)
Straight Edge 4 (Jet Set Men) (2009)
Darkroom (Falcon Studios / Mustang) (2009)
Adrenaline (Falcon Studios / Mustang) (2010)
Rhodes' Rules (Mustang) (2010)
Crotch Rocket (Mustang) (2010)
Depths of Desire – Part 2 (Mustang) (2010)
Fit for Service (Mustang) (2010)

Prêmios 
Grabby Awards 2010 – Best Newcomer (tie Austin Wilde) 
Trendy Awards 2010 – Trendiest Fetish Star 
TLA Gay Awards – Favorite Newcomer 
Grabby Awards 2011 – Performer of the Year (tie Brent Everett) 
Grabby Awards 2011 – Hottest Cum Scene (with Arpad Miklos, Alessio Romero and Brenn Wyson)

Referências

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT
Naturais de Salem (Oregon)